L'International Lawn Tennis Challenge 1923 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 18ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 17 nazioni, per la 1ª volta divise in 2 gruppi: 13 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno battuto l'Australia, nel challenge round che si è disputato al West Side Tennis Club di New York negli Stati Uniti dal 31 agosto al 3 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1923
 1923